

Населені пункти та їхні частини

 Каролюв — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Каролюв — село в гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Каролюв — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Каролюв — село в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каролюв — частина села Броди в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства

Примітки